Miejscowości w Polsce 
 Marianówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Marianówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz 
 Marianówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda

 Miejscowości na Ukrainie
 Marianówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie czemerowieckim 
 Marjaniwka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie owidiopolskim 
 Marjanówka – wieś w obwodzie rówieńskim  w rejonie sarneńskim
 Marjanówka  – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie zdołbunowskim
 Marianówka – osiedle typu miejskiego, w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim 
 Marianówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim
 Marianówka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie barskim
 Marianówka – osiedle typu miejskiego, w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim
 Marianówka - wieś w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego

 Miejscowości na Białorusi
 Marianówka – były chutor na Białorusi, obecnie część wsi Aleksandrowo, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Obuchowo

Zobacz też 
 Marianowo

Linki zewnętrzne